Жуаки́н Ферре́йра То́рреш (; 13 мая 1925, Реборделу — 21 августа 1979, Паредиш) — португальский предприниматель и ультраправый политик. В Новом государстве — крупный бизнесмен, мэр Мурсы. После Апрельской революции — один из руководителей антикоммунистических группировок MDLP и ELP, организатор боевой террористической сети, активный участник политического насилия Жаркого лета. Привлекался к суду, эмигрировал, затем возвратился в Португалию. Убит при невыясненных обстоятельствах.

Подъём через бизнес 
Родился в семье шахтёра из Реборделу на Севере Португалии. Был одним из 17 детей. После средней школы работал в продуктовом магазине. Занялся самостоятельной коммерцией — торговал углём, кондитерскими изделиями, контрабандой доставлял лес в Испанию. В начале 1960-х годов открыл виноторговлю в Риу-Тинту (Гондомар).

Перебрался в Португальскую Анголу, где занимался добычей и сбытом алмазов. Сотрудничал с колониальной администрацией и с президентом Катанги Моизом Чомбе. К концу 1960-х годов стал крупным бизнесменом. Вернувшись в Португалию, создал текстильную компанию Silma в Вила-Нова-ди-Фамаликане.

Несмотря на обретённое богатство, длительное время Феррейра Торреш «не имел социальной легитимности» в португальской элите. Это положение изменилось, когда он установил деловое сотрудничество с крупным промышленником и мэром Амаранти Гонслвишем ди Абреу. В 1971 вернувшийся в Португалию Феррейра Торреш возглавил муниципальное управление Мурсы. Период его руководства был отмечен интенсивным развитием территории — электрификацией, строительством дорог, созданием новых рабочих мест, развитием социальной сферы. Феррейра Торреш сформировал эффективную управленческую команду, пользовался популярностью среди населения Мурсы и рабочих Silma.

Жуакин Феррейра Торреш придерживался крайне правых политических взглядов, был сторонником Нового государства, националистом, антикоммунистом и корпоративистом. Состоял в Национальном народном действии. В то же время его позиция отличалась прагматичностью, без идеологического догматизма. Для обеспечения стабильности Мурсы и Silma он поддерживал деловые контакты с оппозицией, вплоть до леворадикальной, имел некоторые проблемы с ПИДЕ. Кроме того, навыки молодости — контрабанда, работа в Африке — способствовали ориентации Феррейры Торреша на внеправовые действия.

Финансист и оперативник ультраправых 
После Революции гвоздик 25 апреля 1974 года новые власти квалифицировали его как «фашиста» и попытались отстранить от должности. Со своей стороны, он также занял непримиримо враждебную позицию. Опираясь на поддержку жителей Мурсы, Феррейра Торреш отказался оставить пост. Сопротивление удалось преодолеть только в декабре, с применением военной силы.

В начале 1975 года Феррейра Торреш организовал переправку во франкистскую Испанию большого количества материальных ценностей для формирующегося в Португалии подполья. Он контролировал участок границы, через который вывозились на автофургонах золото, серебро, ювелирные изделия, слоновая кость. Денежные средства на эти цели переводились через партнёров Феррейры Торреша на счета в банках испанской Галисии.

Жуакин Феррейра Торреш вступил в Армию освобождения Португалии (ELP, лидер Барбьери Кардозу) и Демократическое движение за освобождение Португалии (MDLP, лидеры Антониу ди Спинола, Гильерме Алпоин Калван). Феррейра Торреш, другой текстильный промышленник Абилиу ди Оливейра, ресторатор Луиш Виейра обеспечили финансирование «террористической сети» MDLP и ELP. Кроме этой функции, Феррейра Торреш и Рамиру Морейра непосредственно руководили силовыми акциями. Важную роль в системе играл шурин Феррейры Торреша — начальник полиции Порту майор Мота Фрейташ, обеспечивавший своевременное информирование и прикрытие.

Структура Торреша-Морейры совершила десятки терактов против Португальской компартии (ПКП) и аффилированных с ней организаций. Некоторые акции сопровождались убийствами. Террористическая кампания MDLP и ELP активно повлияла на исход противостояния Жаркого лета в пользу правых сил. 25 ноября 1975 произошло решающее столкновение, в котором компартия и её союзники потерпели окончательное поражение.

Однако Феррейра Торреш не признал это победой. Его позиция была жёстче и радикальнее. Он обвинил в предательстве генерала Рамалью Эанеша, поскольку компартия не была запрещена и не предпринимались попытки возврата африканских колоний.

Между двумя процессами 
Положение в Португалии стабилизировалось, и новые власти решили поставить юридическую точку в событиях Жаркого лета. В августе 1976 года Жуакин Феррейра Торреш, Рамиру Морейра, Мота Фрейташ и ещё несколько руководителей террористического подполья были арестованы и отданы под суд. Их роль в «отбрасывании коммунизма» не принималась во внимание. Однако в марте 1977 года Феррейре Торрешу удалось бежать в Испанию.

В период эмиграции сильно осложнились отношения Феррейры Торреша с некоторыми соратниками по MDLP, прежде всего с Алпоином Калваном. Конфликты возникали из-за взаимных денежных претензий. Сыграл свою роль жёсткий характер Феррейры Торреша, его склонность к угрозам и оскорблениям.

Суд над Феррейрой Торрешем проходил заочно, и 6 июля 1978 года вынес оправдательный приговор. Феррейра Торреш вернулся в Португалию. Проживал близ Порту, продолжал заниматься бизнесом своей текстильной фирмы. Но уже в 1979 году было объявлено о возобновлении судебного процесса. Феррейра Торреш заявил, что «раскроет книгу» и расскажет о высокопоставленных лицах, отдававших приказы о насилии и «обманувших надежды тех, кто рисковал собой».

Нераскрытое убийство 
Утром 21 августа 1979 года Феррейра Торреш выехал на красном автомобиле Porsche на деловую встречу в Пенафиел. По дороге машина был обстреляна из засады в местечке Барру Бранку близ Паредиша. Феррейра Торреш погиб от огнестрельных ранений в голову.

Полицейское расследование не привело к результатам. Убийство осталось нераскрытым. В сильном подозрении длительное время находился Алпоин Калван, отношения с которым у Феррейры Торреша обострились во время эмиграции. По другим версиям, причиной убийства являлись африканские бизнес-операции с алмазами. Существовала и версия мести ультралевых, но как наименее вероятная.

Семья и личность 
Жуакин Феррейра Торреш был женат, имел сына. Жена Элиза до замужества работала пекарем и домашней прислугой. Многие операции Феррейры Торреша в бизнесе и политике проводились при участии членов его большой традиционной семьи, многочисленных братьев, сестёр, племянников. Наиболее видную роль играли сестра Санзинья (жена Моты Фрейташа) и младший брат Авелину (известный футболист, бизнесмен, активист Социально-демократического центра, мэр Марку-ди-Канавезиша, впоследствии судимый за должностные злоупотребления, коррупцию и вымогательство).

В частной жизни Жуакин Феррейра Торреш был склонен к демонстративной роскоши — дорогие автомобили, золотые перстни, одежда от лучших модельеров, вина, доставляемые по спецзаказам. Предполагается, что в этом реализовывались комплексы преодолённой бедности. В чертах характера отмечались жестокость, решительность и своеобразное «чувство справедливости», обращённое прежде всего на самого себя.

Образ Жуакина Феррейры Торреша запомнился в португальском обществе. Его действия детально описаны в книге Мигела Карвалью Quando Portugal Ardeu. Histórias e segredos da violência política no pós-25 de Abril — Когда горела Португалия. История и тайны политического насилия после 25 апреля.
Эта фигура осуждается за насилие, жестокость, цинизм. В то же время отмечается его целеустремлённость и энергичность. Историческая роль сил, к которым он принадлежал, рассматривается как неоднозначная, во многом обусловленная объективными обстоятельствами и реальными угрозами.

См. также 
 Рамиру Морейра
 Абилиу ди Оливейра
 Гильерме Алпоин Калван
 Барбьери Кардозу
 Франсишку ван Уден
 Валдемар Парадела де Абреу

Примечания 

Политики Португалии
Предприниматели Португалии
Промышленники
Промышленники Португалии
Мэры городов Португалии
Деятели антикоммунистических организаций
Ультраправые
Националисты Португалии
Убитые политики
Застреленные в Португалии